Peroni puede referirse a:
 Birra Peroni, una cerveza lager italiana.
 Alex Peroni,  piloto de automovilismo australiano.
 Giuseppe Peroni, un pintor italiano del período barroco.